Mistrzostwa Świata juniorów w Snowboardzie 2007 – jedenaste mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie. Odbyły się w dniach 11 - 13 kwietnia 2007 r. w austriackim ośrodku narciarskim Bad Gastein.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

2007 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie